Райх може да се отнася за:

 Райх, обозначение на Германската империя;
 Райх, разпостранена немска фамилия;

Вижте също 
 Das Reich (пояснение)